Federico I di Prussia (1657-1713) – principe elettore di Brandeburgo dal 1688 al 1713, ultimo duca di Prussia dal 1688 al 1701 e primo re in Prussia dal 1701 al 1713
 Federico II di Prussia ("Federico il Grande", 1712-1786) – re di Prussia e principe elettore di Brandeburgo dal 1740 al 1786
 Federico di Prussia (1794-1863) – principe prussiano, generale della reale cavalleria, e comandante di divisione 
 Federico Carlo di Prussia (1828-1885) – generale prussiano
 Federico Leopoldo di Prussia (1865-1931) – principe e ufficiale prussiano, ultimo colonnello-generale
 Federico di Prussia (1911-1966) – nobile tedesco, figlio del Principe Ereditario Guglielmo di Germania